Королевская военная академия () — военное учебное заведение Великобритании:
 Королевская военная академия (Вулидж) — существовала в 1741—1939 годах
 Королевская военная академия в Сандхерсте — создана в 1947 году

См. также 

 Королевская военная академия Чулачомклао — военная академия Королевской тайской армии (КТА).